Il termine doppietta ha diversi significati:

Doppietta – un fucile dotato di due canne lisce
Doppietta – in numismatica, nome di una moneta
Doppietta – una tecnica di guida dell'automobile, consistente nel facilitare l'innesto di una marcia con l'uso doppio della frizione
Doppietta – in una partita di calcio, doppia marcatura di un giocatore
Doppietta – vittoria di due trofei nella stessa stagione da parte di una squadra di calcio
Doppietta – in gemmologia, tipo di pietra composita, realizzata per imitare una gemma di dimensioni superiori
Doppietta – in gare di Formula 1, arrivo di due piloti del medesimo team nelle prime due posizioni. Il termine è mutuato anche in altri sport individuali
Doppietta – antico nome del cambio presente sui camion, con marce composte da una inferiore e da una superiore